Belle-Anse (arrondissement), een arrondissement in Haïti
 Belle-Anse (gemeente), een gemeente in Haïti